Municipio de Dora puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dora (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Dora (condado de Moultrie, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Moultrie.
 Municipio de Dora (condado de Otter Tail, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Otter Tail.